Заломон () — немецкая фамилия:

 Заломон, Эрих (1886—1944) — немецкий фотожурналист
 Заломон, Эрнст фон (1902—1972) — немецкий писатель и сценарист
 Пфеффер фон Заломон, Франц Феликс (1888—1968) — обергруппенфюрер СА